Второй дивизион чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1999 — 5-й розыгрыш чемпионата Европы среди юниоров в группе D и 1-й турнир в рамках второго дивизиона (с 2001 года третий дивизион чемпионата мира). Победителем турнира стала юношеская сборная Испании, которая перешла в Первый дивизион чемпионата Европы 2000

Арена 
Все матчи чемпионата прошли в Зимнем дворце спорта.

Участвующие команды

Предварительный раунд

Группа А 

Время местное (UTC+2).

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд 
 Учитывались матчи предварительного этапа.

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 
 Подсчёт очков проводился с учётом матчей предварительного раунда.
 Первые три команды набрали одинаковое количество очков. При распределении мест рассматривалась разница забитых и пропущенных шайб только в матчах между этими командами:
 Люксембург (6-5)
 Болгария (10-10)
 Исландия (6-7)

Время местное (UTC+2).

Индивидуальные награды 
Лучший бомбардир
 Нападающий:  Берт ван ден Браак 15 очков (9 шайб и 6 передач)

Ссылки 
 Информация о турнире  passionhockey.com
 Информация и статистика iihf.net

Хоккей
Хоккей
D
Ю
Хоккей
Чемпионаты Европы в 1999 году